Penin puede referirse a:
 Penín (España), aldea española de la parroquia de Ferreira, municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Penin (Francia), comuna francesa del pdepartamento de Paso de Calais, región de Altos de Francia.